Die EBT Finals 2021 (European Beachhandball Tour Finals 2021) fanden vom 3. bis zum 6. Juni des Jahres in Torrox, Spanien, statt. Dabei handelte es sich um die siebte Austragung des Finalturniers zur europaweiten Spielserie für Vereinsmannschaften in Beachhandball. Es nahmen 16 Männer- und 14 Frauenmannschaften aus elf europäischen Ländern teil. Wegen der COVID-19-Pandemie, aufgrund derer schon die Austragung des Wettbewerbs im Vorjahr abgesagt werden musste, konnten kaum Qualifikationsturniere durchgeführt werden, weshalb für diese Austragung vor allem ältere Ergebnisse herangezogen wurden.

Teilnehmer

Frauenturnier

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele 

Überkreuzspiele für die Platzierungsspiele 5–8

Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 

Viertelfinals

Halbfinals

Spiel um Platz 3

Finale

Männerturnier

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Gruppe I

Gruppe II

Trostrunde

Gruppe III

Gruppe IV

Platzierungsspiele 

Überkreuzspiele für die Platzierungsspiele 5–8

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 

Viertelfinals

Halbfinals

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 EBT Finals throws off in Spain (englisch)
 Turnier der Frauen (englisch)
 Turnier der Männer (englisch)
 Beachhandball: Sieger der ebt finals 2021 kommen aus Dänemark und Spanien
 Deutsches Trio zieht nach ebt finals 2021 Bilanz: „Sportlich gesehen hätte es besser laufen können“

2021
Handballveranstaltung 2021
Beachhandball-Wettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Andalusien
Torrox
Sport (Provinz Málaga)